organogen (zu Organismus und griech. genese ‚Entstehung‘) steht für:
 durch Lebewesen entstanden, siehe biogen
 Entstehen der Organe in der Biologie, Entwicklungsphase der Embryogenese, siehe Organogenese